Pogány Ferenc (Pokorny Pogány Jakab) (1886–1930) festőművész
 Pogány Ferenc (1888–1946) operaénekes